Jorge Franco puede referirse a:

 Jorge Franco (c.1946-2007), humorista chileno;
 Jorge Franco Ramos (1962-), escritor colombiano autor de novelas como Rosario Tijeras y Paraíso Travel;
 Jorge Franco, Burgui (1994-), futbolista español.